Bomb – rivista di arte statunitense
 Bomb – singolo di Neuroticfish, pubblicato nel 2004
 Adam Bomb – pseudonimo di Adam Brenner, cantante e chitarrista statunitense

Pagine correlate 
 Cherry Bomb
 Time Bomb
 The Bomb